Název Bloomingdale nese více měst:

 Bloomingdale (Florida)
 Bloomingdale (Georgie)
 Bloomingdale (Illinois)
 Bloomingdale (Indiana)
 Bloomingdale (Kentucky)
 Bloomingdale (Michigan)
 Bloomingdale (New Jersey)
 Bloomingdale (New York)
 Bloomingdale (Severní Karolína)
 Bloomingdale (Ohio)
 Bloomingdale (Jižní Dakota)
 Bloomingdale (Tennessee)
 Bloomingdale (Wisconsin)